Beato Miguel puede referirse a:

beato Michał Sopoćko (1888-1975), el Apóstol de la Divina Misericordia
beato Miguel Agustín Pro (1891-1927), jesuita y mártir mexicano